Edmonton puede referirse a:

Lugares 
 Edmonton, la capital de la provincia canadiense de Alberta.
 La Región de Edmonton Capital, Alberta, Canadá.
 La Formación Edmonton en Alberta, Canadá.
 El Aeropuerto Internacional de Edmonton, Alberta, Canadá.
 Edmonton (Kentucky), ciudad en el condado de Metcalfe, estado estadounidense de Kentucky.
 Edmonton (Londres), barrio en el municipio de Enfield, Londres, Reino Unido.
 Edmonton (Raión de Kotovsk), localidad del Raión de Kotovsk, Óblast de Odesa, Ucrania.
 Edmonton (Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi), localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi, Óblast de Odesa, Ucrania.

Deportes 
 Edmonton Oilers, equipo de hockey sobre hielo de la National Hockey League (NHL) de la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá.
 FC Edmonton, un club de fútbol de Canadá de la ciudad de Edmonton en Alberta.
 Gran Premio de Edmonton, de automovilismo.

Religión 
 Templo de Edmonton, uno de los templos construidos y operados por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Edmonton, Canadá.